Niemcy:
 Bezirk Mitte – okręg administracyjny w Berlinie
 Bezirk Hamburg-Mitte – okręg administracyjny w Hamburgu

Zobacz też:
 Mitte
 Stadtbezirk Mitte